Lâna de Aur se poate referi la: 
Ordinul Lâna de Aur
Lâna de Aur